Наговицын — русская фамилия.

Известные носители:
 Наговицын, Александр Анатольевич (1963—2008) — полковник ФСБ РФ.
 Наговицын, Александр Никифорович (Александр Эрик; 1921—2000) — удмуртский писатель, поэт, журналист.
 Наговицын, Алексей Евгеньевич (1961—2020) — российский психолог, философ, культуролог, активист неоязыческого движения.
 Наговицын, Анатолий Терентьевич (1921—2000) — Вологодский художник-график, член Союза художников СССР, Заслуженный художник России.
 Наговицын, Вячеслав Владимирович (род. 1956) — российский государственный деятель, Президент — Председатель Правительства Республики Бурятия.
 Наговицын, Иосиф Алексеевич (1888—1937) — советский партийный и государственный деятель, народный комиссар социального обеспечения РСФСР.
 Наговицын, Николай Григорьевич (1918—1991) — Архангельский художник-график, член Союза художников СССР.
 Наговицын, Сергей Борисович (1968—1999) — автор-исполнитель, работавший в жанре «русский шансон».
 Наговицын, Юрий Анатольевич (род. 1955) — заместитель директора Пулковской обсерватории.

 Наговицына-Икрянистова, Мария Фёдоровна (1887—1966) — русская революционерка, депутат Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов.

См. также 
 Ноговицын
 Большие Наговицыны — деревня в Котельничском районе Кировской области.

Примечания